Die Abkürzung FSG bezeichnet:

 Führerscheingesetz, Österreich
 das in China und Hong Kong tätige Unternehmen Frontier Services Group von Erik Prince
 Familiensportgemeinschaft, oft FKK-Sportverein
 Familien-Sport-Gemeinschaft Nordrhein-Westfalen, Landesverband des Deutschen Verbands für Freikörperkultur
 Fenway Sports Group
 Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG in Flensburg
 Flughafen Stuttgart GmbH, siehe Flughafen Stuttgart
 Flugsicherungsgesetz, Deutschland
 Formula Student Germany, das Projekt, bei dem Studenten einen professionellen Rennwagen entwickeln
 Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen, eine Fraktion des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
 Free Standards Group, eine gemeinnützige Organisation zur Standardisierung freier Software
 Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna, eines der zwei Pirnaer Gymnasien
 Friedrich-Schiller-Gymnasium Eisenberg
 Friedrich-Schiller-Gymnasium Fellbach
 Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen
 Fußballspielgemeinschaft, meist im Bereich des Amateur-Fußballsports
 Freie Schulgemeinde Wickersdorf
 Fruchtsaftgetränk, siehe Fruchtsaft
 Führerscheingesetz (Österreich), siehe Führerschein und Fahrerlaubnis

Abkürzung